

Пшистави — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Пшистави — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства